Dit is een lijst van planetoïden 93901-94000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93901) - || 2000 WN147 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93902) - || 2000 WT148 || 28 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93903) - || 2000 WT149 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93904) - || 2000 WY150 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93905) - || 2000 WX151 || 29 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93906) - || 2000 WJ153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93907) - || 2000 WW153 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93908) - || 2000 WE154 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93909) - || 2000 WF154 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93910) - || 2000 WZ155 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93911) - || 2000 WF156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93912) - || 2000 WE157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93913) - || 2000 WO157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93914) - || 2000 WV157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93915) - || 2000 WX157 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93916) - || 2000 WG158 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93917) - || 2000 WV158 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93918) - || 2000 WW159 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93919) - || 2000 WJ160 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93920) - || 2000 WN160 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93921) - || 2000 WQ160 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93922) - || 2000 WF161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93923) - || 2000 WM161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93924) - || 2000 WO161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93925) - || 2000 WC162 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93926) - || 2000 WF162 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93927) - || 2000 WW162 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93928) - || 2000 WA163 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93929) - || 2000 WM163 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93930) - || 2000 WE164 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93931) - || 2000 WY164 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93932) - || 2000 WL165 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93933) - || 2000 WC166 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93934) - || 2000 WC167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93935) - || 2000 WE168 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93936) - || 2000 WH170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93937) - || 2000 WM170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93938) - || 2000 WH171 || 24 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93939) - || 2000 WO171 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93940) - || 2000 WW171 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93941) - || 2000 WF172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93942) - || 2000 WK172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93943) - || 2000 WR172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93944) - || 2000 WV172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93945) - || 2000 WC174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93946) - || 2000 WW174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93947) - || 2000 WQ175 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93948) - || 2000 WK177 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93949) - || 2000 WZ178 || 30 november 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (93950) - || 2000 WB179 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93951) - || 2000 WT179 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93952) - || 2000 WK181 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93953) - || 2000 WY181 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93954) - || 2000 WQ182 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93955) - || 2000 WT183 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93956) - || 2000 WM184 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93957) - || 2000 WM186 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93958) - || 2000 WP187 || 16 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93959) - || 2000 WR187 || 16 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93960) - || 2000 WE191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93961) - || 2000 WF191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93962) - || 2000 WG192 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93963) - || 2000 XE || 1 december 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| (93964) - || 2000 XL2 || 4 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93965) - || 2000 XL3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93966) - || 2000 XU3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93967) - || 2000 XA4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93968) - || 2000 XO5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93969) - || 2000 XQ5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93970) - || 2000 XR6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93971) - || 2000 XS6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93972) - || 2000 XF7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93973) - || 2000 XR7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93974) - || 2000 XT7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93975) - || 2000 XC8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93976) - || 2000 XT8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93977) - || 2000 XV8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93978) - || 2000 XT9 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93979) - || 2000 XF11 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93980) - || 2000 XP11 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93981) - || 2000 XU11 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93982) - || 2000 XZ11 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93983) - || 2000 XK12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93984) - || 2000 XT12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93985) - || 2000 XU15 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93986) - || 2000 XZ15 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93987) - || 2000 XB16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93988) - || 2000 XC16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93989) - || 2000 XT16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93990) - || 2000 XZ16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93991) - || 2000 XM17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93992) - || 2000 XO17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93993) - || 2000 XX17 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93994) - || 2000 XW18 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93995) - || 2000 XA19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93996) - || 2000 XO19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93997) - || 2000 XT19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93998) - || 2000 XL20 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93999) - || 2000 XZ20 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (94000) - || 2000 XK21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten